Bösenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Bösenbach (Gemeinde Deutschlandsberg), Katastralgemeinde und Rotte der Stadt Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Gewässer:
 Bösenbach (Deilbach), linker Zufluss des Deilbachs nach Nierenhof, Stadt Velbert, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Bösenbach (Stampfenbach), rechter Zufluss des Stampfenbachs (zur Waldaist) an der Pibersmühle, Markt Gutau entlang der Gemeindegrenze zu Markt St. Oswald bei Freistadt, beide im Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Bösenbach (Übelbach), linker Zufluss des Übelbachs bei Waldstein, Gemeinde Deutschfeistritz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Bösenbach (Villgratenbach), linker Zufluss des Villgratenbachs vor Panzendorf, Gemeinde Heinfels, Bezirk Lienz, Tirol
 Bösenbach oder Bösebach (Lützel), rechter Zufluss der Lützel oder Lucelle bei der Neumühle von Roggenburg, Bezirk Laufen, Kanton Basel-Landschaft

Siehe auch:
 Bösebach
 Bosenbach
 Bösengraben